Isla Chaffers puede referirse a:

 Isla Chaffers del archipiélago de los Chonos en Chile;
 Isla Chaffers en la Provincia de Santa Cruz en Argentina.